Нёф-Бриза́к ( ), Нёф-Бризах — город и коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Кольмар — Рибовилле, кантон Энсисайм. До марта 2015 года коммуна являлась административным центром упразднённого кантона Нёф-Бризак (округ Кольмар).

Историческая справка 
Людовик XIV поручил построить новый укреплённый город с целью предотвращения переправы через Рейн в данном районе. Строительство было поручено Себастьяну ле Претру де Вобану (1633—1707).

Строительство города началось в 1698 году в результате Рисвикского договора, обязавшего Людовика XIV уступить город Бризах, который сейчас называется Брайзах-на-Рейне (Германия).

В плане город представляет собой восьмиугольник с бастионами и внешними укреплениями, образующими звезду. Это единственный в мире полностью сохранившийся пример третьей (или «второй усиленной») системы укреплений Вобана.

Площадь коммуны — 1,33 км², население — 2185 человек (2006) с тенденцией к снижению: 1997 человек (2012), плотность населения — 1501,5 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 2020 человек, а в 2012 году — 1997 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1230 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 951 были экономически активными, 279 — неактивными (показатель активности 77,3 %, в 1999 году — 75,3 %). Из 951 активных трудоспособных жителей работали 820 человек (462 мужчины и 358 женщин), 131 числились безработными (51 мужчина и 80 женщин). Среди 279 трудоспособных неактивных граждан 57 были учениками либо студентами, 87 — пенсионерами, а ещё 135 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 870 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 1946,5 человек. При этом медиана доходов составила 16714 евро на одного налогоплательщика.

В Нёф-Бризахе находится алюминиевый завод Constellium..

Достопримечательности (фотогалерея) 
В 2008 году оборонительная система Неф-Бризаха была объявлена ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия в числе 13 других укреплений Вобана.

В городе находится музей Вобана.

Известные уроженцы 
 Тюрманн, Жюль

Примечания

Ссылки 

 
 Старый сайт Нёф-Бризака
 Старый сайт Нёф-Бризака 
 Укрепления Нёф-Бризака 

Города Франции
Города Эльзаса